Demicheli est un patronyme porté notamment par :

 Alberto Demicheli (1896-1980), avocat, historien, journaliste, écrivain et homme politique uruguayen ;
 Tulio Demicheli (1914-1992), réalisateur et scénariste argentin.